Willem Wijnen (wethouder) (1881-1972), wethouder van Deurne
 Willem Wijnen (burgemeester) (1880-1944), burgemeester van Asten